Vallières puede referirse a: 

 Vallières (Alta Saboya), comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 Vallières (Aube), comuna francesa del departamento de Aube.
 Vallières (Haití), comuna haitiana del departamento de Noreste.
 Distrito de Vallières, distrito haitiano del departamento de Noreste.